Сезон 1953—1954 у Національній лізі А — 57-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Ла Шо-де-Фон.

Підсумкова таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1954
Швейцарія
Швейцарія